Основатель саентологии, писатель Л. Рон Хаббард, использовал термин из научной фантастики «космическая опера» для обозначения периодов времени, когда производились космические полёты, взаимодействия цивилизаций. По мнению некоторых саентологов аналогичные периоды в действительности были в прошлом. Другая часть саентологов не считает это правдой.

После смерти Хаббарда в 1986 году, Церковь саентологии объявила, что он покинул своё физическое тело и сейчас находится «на планете в соседней галактике».

Согласно базовому убеждению саентологии, человек является бессмертным духовным существом, называемым тэтан, и это существо в настоящий момент застряло на планете Земля в «теле из мяса». У тэтана было множество прошлых жизней, и в саентологии считается, что до появления на Земле тэтан жил во внеземных цивилизациях. События, включающие межгалактические путешествия, звездолёты, внеземные цивилизации, межзвёздные конфликты и войны, считаются реальностью в саентологии.

В числе этих событий — история Ксену, правителя Галактической Конфедерации, который привёз миллиарды замороженных людей на Землю 75 миллионов лет назад, сложил их вокруг вулканов и взорвал их водородными бомбами. Души пришельцев, лишившиеся тел, называются «Body Thetans». Кроме истории Ксену, в саентологии есть и другие элементы космической оперы.

Эти элементы были в саентологии практически с самого начала: в 50-х годах Хаббард писал и читал лекции о таких цивилизациях, как Хелатробус (), Espinol и Arslycus, а в 60-е годы он рассказал о Галактической Конфедерации Ксену. Он описывал, как беспомощным существам промывали мозги с помощью имплантатов, и рассказывал о вторжениях пришельцев на Землю, в том числе — о вторжении Пятой армии захватчиков в 6235 году до н. э.

Саентология и научная фантастика 
Саентологи часто публично отрицают существование тех или иных элементов космооперы в их учении, или стараются принизить их значимость. В то же время, в саентологии есть секретные тексты, недоступные на начальном этапе. Те, кто не получил доступа к этим текстам, практически ничего не знают об элементах космической оперы в саентологии. Рассказы о пришельцах начинаются с уровня OT III. Поскольку эта информация должна храниться в секрете, саентолог должен публично отрицать существование этой информации, когда его о ней спрашивают. Получая доступ к OT III, саентологи дают подписку о неразглашении. Им говорят, что это настолько опасная информация, что неподготовленный человек может погибнуть, если узнает её раньше времени.

В словаре саентологических терминов «космическая опера» определена как «происходящее миллионы лет назад в этой и других галактиках. В космической опере есть космические путешествия, космические корабли, космонавты, межгалактические путешествия, войны, конфликты, внеземные существа, цивилизации и сообщества, а также другие планеты и галактики. Это не выдумка, а реальные происшествия».

Глава Церкви саентологии  и другие известные саентологи публично отрицают значимость элементов космооперы в учении. Таким образом они следуют указаниям Хаббарда, согласно которым огласка этих элементов учения должна быть минимальна. В 1990 году газета Los Angeles Times писала:
Хаббард понял, что истории о прошлых жизнях, имплантах и внеземных существах звучат подозрительно для посторонних. Поэтому он сказал своим последователям помалкивать. Хаббард говорил: «Не рассказывайте всем подряд о космоопере, потому что вам не поверят», «вам скажут „таков уж Хаббард“».Саентология была особенно тесно связана с научной фантастикой в ранние годы. Изначально Хаббард писал научно-фантастические и приключенческие рассказы в pulp-журналы, и свою книгу «Дианетика: современная наука о разуме» он рекламировал через журнал Джона Кэмпбелла «Astounding Science Fiction». Новых последователей Хаббард искал в среде писателей-фантастов. В 80-х годах Хаббард вновь занялся научной фантастикой и написал книги «Battlefield Earth» и «Mission Earth» (в десяти томах).

В саентологических текстах Хаббарда приводятся случаи, когда саентологи рассказывали о прошлых жизнях с подробностями, типичными для научной фантастики: у них были роботы вместо тел, их убивали с помощью бластеров, они жили на космических кораблях, способных преодолеть «триллион световых лет в день».

В 1970-е годы Хаббард сделал из истории Ксену киносценарий под названием Revolt in the Stars, но ни одна студия его не купила. Его книги Battlefield Earth и Mission Earth не имеют прямого отношения к саентологии, но критики отмечают сходство тем этих книг и саентологии, в частности — «очень сильное неприятие психиатрии и психологии 20-го века, рассматриваемых как ключевой источник зла».

Хаббард утверждал, что это не саентология основана на научной фантастике, а напротив, научная фантастика — это бессознательные воспоминания реальных прошлых жизней, которые можно вспомнить в подробностях с помощью саентологического одитинга:

«Вы скажете: „ну, это просто научная фантастика.“ Нет. Нет, нет. Нет. Единственная научная фантастика, какая тут есть, это ошибки писателей-фантастов, которые они сделали, рассказывая о собственном прошлом» («The Helatrobus Implants»).

Саентологи и космическая опера 

Некоторые аспекты саентологической космооперы рассказываются только на секретных уровнях саентологического обучения. Например, история Ксену — это часть курса OT III, то есть «оперирующий тэтан III». Для доступа к этому уровню требуется пройти длительные и дорогие подготовительные курсы. В первые годы существования Церкви саентологии секретных уровней не было, и элементы космической оперы не держались в секрете. Позднее многие «продвинутые» материалы были убраны из открытого доступа.

Но существенная часть саентологической космооперы всё ещё общедоступна. В «Техническом словаре дианетики и саентологии» (ISBN 0-88404-037-2) есть определения внеземных цивилизаций и инцидентов с промывкой мозгов, а общедоступные работы Л. Рона Хаббарда содержат развёрнутые ссылки на космическую оперу. В журналах, предназначенных для саентологов, аспекты саентологической космооперы часто популярно излагаются для «преклиров». Так, в 3-м номере журнала «International Scientology News» есть следующая реклама 10-го тома книги Хаббарда «Research and Discovery Series» (ISBN 0-88404-218-9):

 Ваш разум совершенно НЕ ГОТОВ к тому, что вскоре СЛУЧИТСЯ с вашей РЕАЛЬНОСТЬЮ…

 Том 10: The Infinite Potential of Theta непревзойденный: Нигде вы не получите больше знаний о загадочных СУЩНОСТЯХ, известных как тэта-тела, населяющих человека, беседующих с ним и сбивающих его с пути. Вряд ли где-то вы найдёте больше собранной в одном месте информации о ЗОНАХ МЕЖДУ ЖИЗНЯМИ и о потрясающем открытии ЛРХ о ТЕЛАХ В ЗАКЛАДЕ.

 А у ВАС есть тело в закладе?

 Читайте Том 10, ведь когда вы будете знать об этом ВСЁ, вас больше не будут беспокоить ночные кошмары, необъяснимая соматика, странные визио изображения цилиндрических танков, тел, плавающих в зелёной жидкости…
 (3-й номер «International Scientology News», 1997; сохранено исходное форматирование)

Не вполне ясно, до какой степени типичный саентолог разделяет официальную веру в космическую оперу, хотя реклама, приведенная выше, была размещена в издании для новичков. Взгляды отдельных саентологов были записаны в книге 60-го года «Жили ли вы до этой жизни?» (, ISBN 0-88404-958-2). В ней приведены воспоминания 43 саентологов о прошлых жизнях, полученные в ходе одитинга на конференции в Лондоне в 1958 году. Участники конференции поделились следующими воспоминаниями.

 Жизнь в теле робота, работающего на фабрике в космосе, вокруг которой «концентрично во всех направлениях располагались золотые животные, в основном слоны и зебры». «Они казались твёрдыми, но периодически сжимались или взрывались». На фабрике делали маленьких животных посредством разламывания дисков. «После того как эти животные появлялись посредством тотема и дьявола-кота, они надувались и посылались на другие планеты». Взорвалась планета, и в этом обвинили робота. Его приговорили работать на разламывающей машине.
 Прошлая жизнь «55 квинтиллионов лет назад», в которой существу приходилось выходить в открытый космос для ремонта космического корабля. Оно получило ожоги от радиации и упало на планету, в океан. Там его убила манта, и оно вселилось в эту манту.
 Прошлая жизнь на планете Марс «469 476 600 лет назад». Беспокойное существо вселилось в «тело-куклу», но её поймали и избили. Марсианский епископ выстрелил в неё из бластера, а затем её «переехал большой автомобиль и паровой каток». Затем существо заморозили в кубе льда и сбросили на планету ZX 432. Там оно вселилось в робота и застрелило другого робота. Оно попыталось улететь на летающей тарелке и умерло, когда тарелка взорвалась.
 Прошлая жизнь, в которой существо отправилось на планету, на которой силы добра сражались против злых чёрных магов. После 74000 лет битвы, имплантатов и галлюцинаций, он проиграл бой и присоединился к чёрным магам. Он отправился на другую планету на космическом корабле, и там его «втягивают в любовные отношения с роботом, изображающим красивую рыжеволосую девушку».
 Прошлая жизнь, в которой «очень счастливое существо забрело на планету Ностра» 23 064 000 000 лет назад.

Космическая опера в Свободной зоне 
Объявление о создании Свободной зоны также выполнено в жанре космической оперы. Согласно Биллу Робертсону, 10 ноября 1982 года с корабля-матки Сектора 9 на Землю был передан Декрет Свободной зоны:

Официальный декрет — Галактический Великий Совет

1. Планета, известная как Тиджиэк — на местном диалекте «Земля» или Терра — 12 солнце, Сектор 9, отныне провозглашается Свободной Зоной.

2. Недопустимо никакое вмешательство в её дела со стороны любой другой части Сектора или Галактики.

3. Недопустимо никакое экономическое вмешательство в её дела со стороны любых внепланетных сил или посредников.

4. Все её обитатели отныне провозглашаются гражданами Свободной Зоны, свободными от внешнего политического или экономического вмешательстваFree Zone Decree .

По словам Билла Робертсона, особую опасность представляют маркабианцы — члены Конфедерации Маркаб (несколько звёздных систем в области Полярной звезды). «За последние 50 лет около 200000 маркабианских „младших руководителей“ были тайно переправлены на Землю с целью оказания помощи Ксену и его сообщникам в захвате планеты».

Космическая опера в других вероучениях 

Элементы космической оперы встречаются не только в саентологии, но и в некоторых более ранних учениях, — например, в учении мистика и философа начала XX века Георгия Гурджиева. Гурджиев описывает космические корабли, полёты сквозь Вселенную и многие другие аналогичные явления:
Через Вселенную летел корабль "транспространственного" сообщения "Карнак". Он летел из пространства "Ассупарацата", то есть из пространств "Млечного Пути" с планеты Каратас к солнечной системе "Пандецнох", солнце которой называется также "Полярная Звезда". 
На упомянутом "транспространственном" корабле находился Вельзевул со своими родственниками и приближенными. Он отправлялся на планету Ревозврадендр на специальную конференцию, в которой он согласился принять участие по просьбе своих давних друзей.
Тем не менее для Гурджиева, в отличие от сайентологов, космическая тематика была не более чем средством юмористически окрасить повествование, и особой смысловой нагрузки "космические" тексты в учении Гурджиева не несут.

Элементы космооперы присутствуют также в доктринах «Нации ислама» и УФО-религий.

См. также 
 Ксену

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саентология
Саентология